Le patronyme néerlandais Dedecker ou De Decker renvoie vers une profession : le couvreur (du nl:dekker).

Variantes 
le -kk- peut devenir -ck- dans le sud des Pays-Bas
le -kk- peut devenir -ckk-
l'article de peut être décliné comme den ou être omis
Un suffixe génitif -s peut être accolé
Un suffixe -e peut être accolé

Des dérivés existent:
francisé : De Deckère
déformé : De Deker, De Deckel, De Dacker

Personnalités 

Hurnet Dekkers (1974-), rameuse d'aviron néerlandaise.
Ramon Dekkers (1969-), ancien combattant de boxe thaïlandaise.
René Dekkers (1909-1976), avocat et un professeur de droit belge.

Patronyme néerlandais